Wola Uhruska – wieś w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim, w gminie Wola Uhruska
 Wola Uhruska – gmina wiejska w województwie lubelskim, w powiecie włodawskim
 Wola Uhruska – dawna gromada